

Persone 

 Sir Francis Drake, corsaro inglese
 Francis Drake (1573-1634), nipote del precedente Sir Francis Drake e di Sir Richard Grenville
Francis Henry Drake (1694-1740), membro del Parlamento inglese per Tavistock
Francis Drake (1696-1771), antiquario e chirurgo inglese 
Francis William Drake (1724-1787), terzo figlio di Francis Henry Drake; ammiraglio inglese e governatore di Terranova
Francis Samuel Drake,  quarto figlio di Francis Henry; ammiraglio inglese e comandante di una delle divisioni navali britanniche nella battaglia della baia di Chesapeake del 1781
Francis Drake, diplomatico britannico
Francis M. Drake (1830-1903), uomo politico statunitense 

Frances Drake (1912-2000), attrice statunitense

Televisione
Sir Francis Drake, serie televisiva britannica trasmessa dal 1961 al 1962

Altro 
Sir Francis Drake,  locomotive statunitensi della Classe GWR 3031 fabbricate per la Great Western Railway tra il 1891 e il 1915. 
Stretto di Sir Francis Drake, stretto nelle Isole Vergini britanniche, che separa l'isola principale Tortola da molte altre a sud
HMS Sir Francis Drake, nome di una nave da guerra da 32 cannoni, in attività nella Marina britannica dal 1806 al 1825.

Pagine correlate 

Frank Drake (1930-), astronomo statunitense.